річка без назви — річка в Україні, у Красилівському районі Хмельницької області. Ліва притока Ікопоті (басейн Дніпра).

Довжина 12 км, площа басейну — 32,5 км².

Розташування 
Бере початок на південному заході від Зеленої. Тече переважно на південний схід через Рублянку і у Великих Орлинцях впадає у річку Ікопоть, ліву притоку Случі.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Закриниччя, Антоніни.

Річку перетинають автомобільні дороги , .

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Красилівського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Річки України без назви